Ра́я Га́рбузова (, Тифлис — 28 января 1997, Де-Калб, штат Иллинойс) — русская и американская виолончелистка.

Биография 
Родилась в семье тифлисского музыканта-трубача. В раннем детстве она начала играть на фортепиано, но под впечатлением от концерта известного контрабасиста С.А. Кусевицкого стала заниматься на виолончели, получая первые уроки у дяди. Окончила Тифлисскую консерваторию (1923), ученица К. А. Миньяр-Белоручева. В том же году дебютировала в Москве, в следующем выступила в Ленинграде с Вариациями на тему рококо Чайковского, удостоившись из уст критики сравнений с Эмануэлем Фейерманом. Играла в ансамбле с Натаном Мильштейном и Владимиром Горовицем.

В 1925 г. Гарбузова покинула Россию. На протяжении года она совершенствовала своё мастерство в Берлине у Хуго Беккера, а затем в Париже у Дирана Алексаняна. До Второй мировой войны Гарбузова, в основном, жила в Париже, гастролируя по Европе (в Нью-Йорке дебютировала в 1934 г.), а затем эмигрировала в США и приняла американское гражданство. В октябре 1934 года Р. Гарбузова дала два концерта в Большом зале Московской консерватории.

Зарекомендовала себя как сторонник современного репертуара. Для Гарбузовой, в частности, был написан концерт для виолончели с оркестром Сэмюэла Барбера, исполненный ею впервые в 1946 г. с Бостонским симфоническим оркестром под управлением Сергея Кусевицкого.

Вела классы виолончельного мастерства в различных американских музыкальных институтах. С 1970 г. профессор Школы музыки Харта Хартфордского университета (штат Коннектикут).

Семья 
Сын Гарбузовой альтист Пол Бисс был женат на скрипачке Мириам Фрид; их сын, внук Гарбузовой, — пианист Джонатан Бисс (род. 1980).

Источники

Литература 
 Приезд виолончелистки Р. Гарбузовой // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1934.— 20 ноября (№ 7967).— С. 3.
Кайсаров Б. Успех крупного таланта Р. Гарбузовой // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1939.— 2 марта (№ 9522).— С. 3.
Ю. С. [Сазонова Ю.]. Концерт Раи Гарбузовой // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1943.— 5 декабря (№ 11244).— С. 4.
Яссер И. Новинки виолончельной литературы: К сегодняшнему концерту Р. Гарбузовой // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1947.— 17 января (№ 12682).— С. 3.
Свет Г. Концерт Раи Гарбузовой // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1951.— 2 марта (№ 14190).— С. 3.
Свет Г. Рая Гарбузова в Метрополитэн музее // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1961.— 2 апреля (№ 17555).— С. 4.
Хентова С. Рая Гарбузова, музыкант-легенда // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1991.— 22 марта (№ 28607).— С. 13.

Выпускники Тбилисской консерватории
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Академические музыканты США
Иммигрировавшие в США из СССР
Преподаватели Университета Северного Иллинойса
Преподаватели Хартфордского университета
Преподаватели Школы Хартта (Хартфордский университет)
Виолончелистки